Открытый чемпионат Кореи 2012 — 9-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в южнокорейском городе Сеул и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2012 году турнир прошёл с 17 по 23 сентября. Соревнование продолжало восточноазиатскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре между US Open и Итоговым турниром.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Мария Хосе Мартинес Санчес
 в парном разряде —  Натали Грандин и  Владимира Углиржова

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 11 в мире на тот момент). Датчанка уверенно прошла весь турнир и завоевала свой очередной титул, а единственный сет проиграла в полуфинале: Екатерине Макаровой, которая ранее лишила соревнование прошлогодней чемпионки. В титульном матче Каролин во второй раз в своей карьере на этом уровне сыграла против Кайи Канепи и во второй раз победила.

Парный титул также достался первой сеянной паре: Абигейл Спирс и Ракель Копс-Джонс переиграли в финальном матче Акгуль Аманмурадову и Ваню Кинг, а за матч до этого лишили соревнование прошлогодних чемпионок.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Каролина Возняцки обыграла  Кайю Канепи со счётом 6-1, 6-0.
 Возняцки выигрывает 1-й титул в сезоне и 19-й за карьеру в туре ассоциации.
 Канепи уступает 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К. Возняцки
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= А. Рус
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= К. Гарсия
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= А. Каданцу
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К. Датэ
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М. Рыбарикова
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Г. Мугуруса
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=61
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= К. Закопалова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=7

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Н. Петрова
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Э. Данилиду
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Р. Опранди
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Дж. Хэмптон
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=6| RD1-seed15=
| RD1-team15= П. Херцог
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Е. Макарова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= К. Возняцки
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= К. Гарсия
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М. Рыбарикова
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=66
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= К. Закопалова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Н. Петрова
| RD2-score05-1=
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=| RD2-score06-1=w
| RD2-score06-2=/
| RD2-score06-3=o

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Дж. Хэмптон
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Е. Макарова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= К. Возняцки
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= К. Закопалова
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Е. Макарова
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=8
| RD4-team02= Е. Макарова
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=7| RD4-score02-3=4
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс''' обыграли  Акгуль Аманмурадову /  Ваню Кинг со счётом 2-6, 6-2, [10-8].
 Копс-Джонс выигрывает 2-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Спирс выигрывает 2-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Кореи
 WTA Тур 2012
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Южная Корея
Теннис
Сентябрь 2012 года
2012